Годо:
 Годо — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Гифу.

Фамилия 
 Годо, Антуан (1605—1672) — французский поэт и священнослужитель, член Французской академии.
 Годо, Сабри (1929—2011) — албанский писатель и политический деятель.
 Годо, Юрий (род. 1974) — украинский оперный певец.

Другое 

 "ГодоТелкаДрейн" - Тиктокер,видео блогер.